Villa Saboya puede referirse a:

 Villa Saboya, localidad de Argentina.
 Villa Saboya, edificio en París proyectado por Le Corbusier.